Reißgraben ist ein Gewässername:
 Reißgraben (Drau), rechter Zufluss der Drau bei Amlach, Markt Greifenburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Reißgraben (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbachs nahe Vorderriß, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Reißbach